Wojciechowski (weibliche Form Wojciechowska) ist ein polnischer Familienname, der zu den allerhäufigsten Familiennamen in Polen gehört. Er ist Familienname folgender Personen:

 Aleksander Wojciechowski (1922–2006), polnischer Kunsthistoriker
 Andrzej Wojciechowski, polnischer Boxer
 Antoni Wojciechowski (1905–1938), polnischer Schachspieler
 Bernard Wojciechowski (* 1958), polnischer Politiker
 Grzegorz Wojciechowski (* 1960), polnischer Politiker
 Gustavo Wojciechowski (* 1956), uruguayischer Schriftsteller und Bildhauer
 Jakub Wojciechowski (1884–1958), Autor
 Janusz Wojciechowski (* 1954), polnischer Politiker
 Jarogniew Wojciechowski (1922–1942), polnischer Jugendlicher, der als Opfer des Nationalsozialismus (Märtyrer) von der römisch-katholischen Kirche seliggesprochen wurde
 Jarosław Marian Wojciechowski (1874–1942), polnischer Architekt
 Johannes Wojciechowski (1912–2005), deutscher Komponist
 John Wojciechowski (* 1973), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Krzysztof Wojciechowski (* 1956), polnischer Autor
 Maciej Wojciechowski (* 1974), polnischer Sommerbiathlet
 Marcin Wojciechowski (* 1975), polnischer Regisseur
 Marian Wojciechowski (1927–2006), polnischer Historiker
 Martyna Wojciechowska (* 1974), polnische Fernsehmoderatorin, Schriftstellerin, Journalistin und Bergsteigerin
 
 Sławomir Wojciechowski (Militär) (* 1962), polnischer Militär
 Sławomir Wojciechowski (* 1973), polnischer Fußballspieler
 Stanisław Wojciechowski (1869–1953), polnischer Präsident 1922 bis 1926 

 Zygmunt Wojciechowski (1900–1955), polnischer Historiker mit dem Schwerpunkt auf Staatsrecht